Голеш може бити:

 Голеш (Босилеград), насељено мјесто у општини Босилеград, Република Србија
 Голеш (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Голеш (Хунедоара), је насеље је у Румунији у округу Хунедоара у општини Топлица
 Голеш (врх), планински врх на Сувој планини